Il doppio  del BMW Ljubljana Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jamie Delgado e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nikola Mektić e Ivan Zovko hanno battuto in finale Marin Draganja e Dino Marcan 3–6, 6–0, [10–3].

Teste di serie

  Pablo Santos /  Gabriel Trujillo Soler (secondo turno)
  Alessio di Mauro /  Alessandro Motti (primo turno)

  David Savić /  Dmitrij Sitak (primo turno)
  Nikola Mektić /  Ivan Zovko (campioni)

Tabellone

Note 
 

BMW Ljubljana Open 2010